Trouble (band), een doommetalband
Trouble (Coldplay), een single van Coldplay
Trouble (Pink), een single van Pink
Trouble (Ray Lamontagne), een album van Ray Lamontagne
Trouble (Sailor), een album van Sailor
Trouble (Michael Jackson), een nummer van Michael Jackson
Trouble (2017), Amerikaanse film uit 2017
Trouble (2019), Amerikaanse animatiefilm uit 2019
Trouble (Heaven 17)
Trouble (Whitesnake)
Trouble (Chef'Special)